bałkańska liga językowa
 Liga Bałkańska